Rock & Pop puede referirse a:

En : 
 Rock & Pop, (1985-presente) una emisora de radio argentina que transmite en el 95.9 FM de Buenos Aires.
 Rock & Pop Se Ve TV, (2004-2008, 2015-2017) fue un canal de televisión musical de Argentina de la radio Rock & Pop.

En :
 Rock & Pop, (1992-presente) es una estación de radio chilena que transmite en el 94.1 FM de Santiago de Chile, fundada por Compañía Chilena de Comunicaciones y actualmente perteneciente a Iberoamericana Radio Chile.
 Rock & Pop, (1994-1998) fue una revista chilena perteneciente a Compañía Chilena de Comunicaciones.
 Rock & Pop, (1995-1999) fue un canal de televisión chileno que transmitía en el canal 2 de Santiago de Chile, perteneciente a Compañía Chilena de Comunicaciones.

En : 
 Rock & Pop:  una estación de radio paraguaya que transmite en la 95.5 FM de Asunción.

En : 
 Z Rock & Pop:  una estación de radio peruana que transmitía en los 95.5 FM de Lima y actualmente emite su señal solo por internet.